GGG (Геннадий Геннадьевич Головкин; род. 1982) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории.
 GGG () — общедоступная глобальная семантическая сеть, формируемая на базе Всемирной паутины.
 GGG () — независимый разработчик видеоигр.